Кваліфікаційний турнір Чемпіонату Європи з футболу 1976 року відбувався з 1 вересня 1974 по 22 травня 1976 року. Тридцять дві команди-учасниці було розподілено по восьми групам по чотири команди. В рамках групи кожна команда мала зіграти з кожною іншою два матчі: один на своєму полі, другий — на полі суперника.

Переможці груп мали бути розбиті на пари і зіграти один з одним два чвертьфінальні матчі — один на своєму полі, другий — на полі суперника. Чвертьфінали відбувалися 24 квітня і 22 травня 1976 року. Чотири переможця чвертьфіналів потрапляли до фінального турніру.

Це був останній чемпіонат Європи, в фінальному турнірі якого брали участь лише чотири команди, а чвертьфінальні матчі відбувалися в рамках кваліфікаційного раунду. Також це був останній чемпіонат Європи, на якому команда-господар (в даному випадку — Югославія) мала проходити кваліфікацію разом з іншими командами. В наступному сезоні формат чемпіонату був змінений: в рамках фінального турніру почали влаштовувати груповий етап, за яким слідували півфінали і фінал, а кількість його учасників була збільшена до восьми.

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Чвертьфінали 

Чехословаччина перемогла за результатами двох матчів (4:2).

Нідерланди перемогли за результатами двох матчів (7:1).

Югославія перемогла за результатами двох матчів (3:1).

ФРН перемогла за результатами двох матчів (3:1).

Фіналісти 
Таким чином, до фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу 1976 року потрапили такі команди:

Посилання 
 RSSSF.com — результати всіх матчів чемпіонату 

Чемпіонат Європи з футболу 1976